Chain Lakes ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Chain Lakes (Alaska)
 Chain Lakes (Colorado)
 Chain Lakes (Idaho)
 Chain Lakes (Illinois)
 Chain Lakes (Fresno County, Kalifornien)
 Chain Lakes (Madera County, Kalifornien)
 Chain Lakes (Tuolumne County, Kalifornien)
 Chain Lakes (Iosco County, Michigan)
 Chain Lakes (Marquette County, Michigan)
 Chain Lakes (Minnesota)
 Chain Lakes (Montana)
 Chain Lakes (Brown County, Nebraska)
 Chain Lakes (Holt County, Nebraska)
 Chain Lakes (Rock County, Nebraska)
 Chain Lakes (New Mexico)
 Chain Lakes (Texas)
 Chain Lakes (Utah)
 Chain Lakes (Chelan County, Washington)
 Chain Lakes (King County, Washington)
 Chain Lakes (Lewis County, Washington)
 Chain Lakes (Snohomish County, Washington)
 Chain Lakes (Barron County, Wisconsin)
 Chain Lakes (Douglas County, Wisconsin)
 Chain Lakes (Marathon County, Wisconsin)
 Chain Lakes (Polk County, Wisconsin)
 Chain Lakes (Park County, Wyoming)
 Chain Lakes (Sublette County, Wyoming)
 Chain Lakes (Sweetwater County, Wyoming)

Siehe auch:
 Chain O’ Lakes
 Chain of Lakes
 Chain Lake